Олавское княжество (, , ) — одно из княжеств, расположенное в Нижней Силезии со столицей в Олаве.

История 
Первоначально Олава входила в состав Вроцлавского княжества. После раздела Силезии в 1248 году Олава вошла в состав Легницкого княжества. В 1311 году, в результате раздела Легницкого княжества, Олава стала частью новообразованного Бжегского княжества. В 1329 году князь Болеслав III Расточитель принес оммаж королю Чехии Яну Люксембургскому. В 1359 году братья Вацлав I Легницкий и Людвик I Бжегский разделили унаследованное ими Бжегское княжество, Олава и сам Бжег достались Людвику. В 1368 году Людвик I выкупил вторую половину и вновь объединил Бжегское княжество.

В октябре 1400 года сыновья князя Генриха VII Бжегского Генрих IX Любинский и Людвик II Бжегский снова разделили Бжегское княжество. Генриху IX достались Любин, Хойнув и Олава, ставшие отдельными княжествами. После смерти Генриха IX в 1419/1420 году Олава досталась его среднему и младшему сыновьям – Вацлаву III Олавскому и Людвику III Олавскому. После смерти Вацлава III в 1423 году единоличным правителем княжества стал Людвик III, завещавший его своей жене Маргарите Опольской в качестве вдовьего удела.

В 1454 году Олавское княжество унаследовал внук Маргариты Опольской Фридрих I Легницкий, после смерти которого в 1488-1503 годах княжество снова было вдовьим уделом – на этот раз жены Фридриха I Людмилы из Подебрад, дочери короля Чехии Йиржи из Подебрад.

После смерти Людмилы в 1503 году Олаву и Бжег унаследовали ее сыновья Георг I Бжегский и Фридрих II Легницкий. В 1505 они разделили свое наследство, Олава досталась Фридриху II, а после его смерти в 1547 году вместе с Бжегом – его младшему сыну Георгу II. В 1586 году князь Георг II Бжегский завещал Олаву своим сыновьям Иоахиму Фридриху Бжегскому и Иоганну Георгу Олавскому, а Бжег отдал своей жене Барбаре Бранденбургской как вдовий удел. Князь Иоганн Георг умер бездетным в 1592 году, и Олавское княжество стало вдовьим уделом его жены Анны Вюртембергской. Два года спустя Анна вторично вышла замуж и потеряла право на вдовий удел, вследствие чего Олава вернулась к Иоахиму Фридриху. 

Иоахим Фридрих последовал примеру своих отца и брата и в своем завещании выделил Олавское княжество своей вдове Анне Марии Ангальтской. Она правила в Олаве три года, в 1602-1605 годах, после чего княжество унаследовал ее сын Иоганн Кристиан Бжегский, после смерти которого в 1639 году Олавское княжество унаследовали его сыновья Георг III Бжегский, Людвик IV Легницкий и Кристиан Бжегский. В 1654 году братья разделили свои владения; Олава досталась младшему брату Кристиану.

В 1672 году Кристиан Бжегский умер, и Олавское княжество в пятый и последний раз в своей истории стало вдовьим уделом, доставшись его жене Луизе Ангальт-Дессауской. В 1675 году умер сын Луизы, князь Легницкий и Бжегский Георг Вильгельм, последний представитель династии Силезских Пястов, после чего после смерти Луизы Ангальт-Дессауской в 1680 году Олавское княжество перешло во владение Габсбургов как королей Чехии.

В 1691 император Леопольд I передал Олавское княжество своему шурину Якубу Людвику Собескому, сыну короля 
Польши Яна III Собеского. Якуб Людвик, построивший в Олаве роскошный дворец, управлял княжеством до своей смерти в 1737 году, после чего оно вернулось к  Габсбургам. Спустя три  года прусский король Фридрих II Великий оккупировал Силезию в ходе Первой Силезской войны, по окончании которой Олавское княжество, как и почти вся Силезия, отошло к Пруссии в 1742 году. В 1807 году силезские княжества были упразднены в рамках прусских административных реформ.

Князья Олавские

Источники 
 Hugo Weczerka (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten Schlesien. Stuttgart 1977, ISBN 3-520-31601-3, S. 569—571 sowie Stammtafel auf S. 592.
 Rudolf Žáček: Dějiny Slezska v datech. Praha 2004, ISBN 80-7277-172-8, S. 452.
 Richard Juhnke: Wohlau. Geschichte des Fürstentums und des Kreises. Holzner, Würzburg 1965.

Ссылки 
 Генеалогия Глогувских князей 
 Генеалогия Легницких князей 
 Генеалогия Зембицких князей 

Силезские княжества